Лисовой () — украинская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Лисовой, Максим Алексеевич (род. 1985) — украинский футболист.
 Лисовой, Николай Николаевич (1946—2019) — российский историк Церкви, исследователь и публицист.
 Лисовой, Тимофей Григорьевич (известен как Лесовой; 1923—2011) — украинский советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Лисовой, Яков Маркович (1882—1965) — русский военный и политический деятель, историк, публицист, библиограф, собиратель и хранитель архива.



Примечания

См. также 
 Лесовой